Weber kan syfta på:

 weber (enhet) – SI-enheten för magnetiskt flöde
 Weber (företag) – en amerikansk grilltillverkare
 Weber (förgasare) – ett förgasarmärke till bensinmotorer
 Weber, Caleta – en vik i Antarktis
 Weber (auktor) – flera auktorer

Personer som heter Weber 
 Adolf Dietrich Weber, tysk jurist.
 Albrecht Friedrich Weber, tysk orientalist.
 Alfred Weber, tysk nationalekonom.
 Aloisia Weber, tysk sångerska.
 August Weber, tysk konstnär.
 August Dagobert Weber, svensk militär och redaktör.
 Beda Weber, österrikisk-tysk författare.
 Bernhard Anselm Weber, tysk musiker.
 Carl Albert Weber, tysk botaniker.
 Carl Maria von Weber, tysk kompositör.
 Eduard Friedrich Weber, tysk anatom och fysiolog.
 Ernst Heinrich Weber, tysk anatom och fysiolog.
 Friedrich Weber, tysk läkare och botaniker.
 
 Friedrich Dionys Weber, böhmisk tonsättare.
 Friedrich Wilhelm Weber, tysk skald.
 Georg Weber, tysk historiker.
 Gottfried Weber, tysk musikteoretiker.
 Hartmut Weber, tysk friidrottare.
 Heinrich Weber, tysk matematiker.
 Helmut Weber, tysk-svensk konstnär.
 Ilse Weber, judisk författare.
 Johann Jakob Weber, tysk bokförläggare.
 Karl Julius Weber, tysk författare.
 Karl von Weber, tysk historiker.
 Karl Otto Weber, tysk läkare.
 Marianne Weber, tysk sociolog och kvinnorättsaktivist, gift med Max (sociolog) nedan.
 Max Weber, tysk sociolog, gift med Marianne.
 Max Weber, amerikansk konstnär.
 Max Maria von Weber, tysk ingenjör.
 Max Wilhelm Carl Weber, tysk-nederländsk zoolog.
 Ottokar Weber, böhmisk historiker.
 Shea Weber, kanadensisk ishockeyspelare.
 Steven Weber, amerikansk skådespelare.
 Veit Weber, pseudonym för Leonhard Wächter, tysk författare.
 Vin Weber, amerikansk politiker.
 Wilhelm Weber, dansk skådespelare.
 Wilhelm Eduard Weber, tysk fysiker.
 William Webber, född 1963, amerikansk gitarrist.
 Wolfgang Weber, tysk fotbollsspelare.
Yannick Weber, schweizisk ishockeyspelare.

Tyska efternamn